Rusch:
 Claudia Rusch
 Kristine Kathryn Rusch
 Heike Rusch